LEGO Racers 2 é um jogo de computador lançado em 2001, desenvolvido pela Attention To Detail e distribuído pela LEGO Software para as plataformas PC, PlayStation 2 e Game Boy Advanced. 

Constitui-se na sequência de LEGO Racers, em cinco mundos cheios de desafios.

Enredo
O jogo inicia-se com um vídeo de "Rocket Racer" andando em sua casa, em Sandy Bay. Um pedaço de papel é soprado em seu rosto pelo vento e ele mostra-o em segundo plano com a mesma expressão, aborrecida e infeliz. Outro pedaço de papel sob os seus pés mostra-lhe um planeta de corridas chamado Xalax. Então imediatamente pega o seu carro e dirige-o através de um portão warp para Xalax, onde se encontra em uma grande corrida com os pilotos de Xalax, os Ramas. Vencendo com facilidade, ele recebe uma nova aparência e uma nova pintura do carro. Lança então um desafio ao mundo LEGO para qualquer um que acredite que pode vencê-lo.

Características
Faixa etária: 3+
Número máximo de jogadores: 1
Jogável em rede: Não
Gênero: Direção
Desenvolvedor: ATD
Editor: LEGO Software

Ver também
Anexo:Lista de jogos eletrônicos Lego

Ligações externas
Website Oficial

Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para Windows